Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa, een politieke partij op Europees niveau, sinds 2019 Partij van Europese Conservatieven en Hervormers geheten
 AC Hemptinne-Eghezée, een Belgische voetbalclub uit Éghezée